Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier III, se dispute du 16 au .

Henrieta Nagyová remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Lugina et Elena Pampoulova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Varsovie
Sport en Pologne en 1996
Tennis en septembre 1996